

Bevande 
Tè – pianta e bevanda

Chimica 
 Te – simbolo chimico del tellurio

Codici 
 TE – codice vettore IATA di Lithuanian Airlines
 TE – codice FIPS 10-4 di Tromelin
 te – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua telugu
 TE – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Tepelenë (Albania)
 TE – codice ISO 3166-2:BN del distretto di Temburong (Brunei)
 TE – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Teruel (Spagna)
 TE – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Télimélé (Guinea)
 TE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Teramo (Italia)
 TE – codice ISO 3166-2:LT della contea di Telšiai (Lituania)

Musica 
té – gruppo musicale post rock giapponese

Sport 
Te – arte marziale
 TE – nei ruoli del football americano, tight end

Altro 
 Te – lettera dell'alfabeto cirillico
 Te – kana giapponese
 TE  – trasverso elettrico, uno dei possibili modi di propagazione di un'onda elettromagnetica in una guida d'onda
 Te – concetto di virtù nel Taoismo e per estensione in tutte le religioni taoiche

Altri progetti